8P steht für:
 8P/Tuttle, ein periodischer Komet
 BR-Standardklasse 8P, eine Dampflokomotive  der British Railways
 Pacific Coastal Airlines (IATA-Code), eine kanadische Fluggesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Barbados

8P